Rok est un mot qui signifie : « année », en polonais, en slovaque, en tchèque, les langues parlées respectivement en Pologne, en Slovaquie, et en République tchèque.

 ROK (Republic of Korea) est un code qui signifie : Corée du Sud, dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.
 RoK désigne The Ruins of Kunark, la première extension du jeu EverQuest.
 ROK est un livre sous-titré 50 Ans de Musique Electrifiée en Bretagne.

Code